Jméno a příjmení Martin Němec nosí více osobností:
 Martin Němec (atlet) (* 1974) – český fyzicky handicapovaný atlet, paralympijský vítěz
 Martin Němec (lední hokejista) (* 1980) – český hokejista
 Martin Němec (umělec) (* 1957) – český hudebník, skladatel, producent, akademický malíř

podobné jméno
 Martin Nemec (* 1984) – slovenský volejbalista